Lesley Turner Bowrey (ur. 16 sierpnia 1942 w Trangie, Nowa Południowa Walia) – tenisistka australijska. Zwyciężczyni 13 turniejów wielkoszlemowych, w tym dwóch w grze pojedynczej – French Championships 1963 i 1965. Przez kilka sezonów była członkiem reprezentacji w Pucharze Federacji (1963 (inauguracja rozgrywek), 1964, 1965 i 1967), a następnie kapitanem drużyny narodowej.

Kariera tenisowa 
Jednym z jej ulubionych turniejów były międzynarodowe mistrzostwa Włoch: turniej ten wygrywała w grze pojedynczej w 1967 i 1968, w deblu w 1961 i 1964 oraz w mikście w 1962 i 1967. Kilkakrotnie przegrywała w finale - 1961, 1963 i 1964 w singlu, 1971 w deblu. W latach 1961–1966 stanowiła wspólnie z Margaret Smith jedną z najlepszych par deblowych świata. Australijki wygrały razem 34 tytuły, występując w 43. finałach.

Miesiąc po Australian Open w 1968 roku poślubiła nowego mistrza tego turnieju Billa Bowreyego. W lipcu 1970 roku urodziła córkę Michelle Bowrey, która również została tenisistką. Ciąża jednak w dużym stopniu zastopowała rozwój kariery Lesley Turner, która po powrocie do rozgrywek nie wygrała już żadnego turnieju w grze pojedynczej, a nieliczne sukcesy święciła w deblu.
Ostatni raz występowała w rozgrywkach w 1978 roku, kiedy to w wieku trzydziestu sześciu lat doszła do finału wielkoszlemowego French Open 1978.

W 1997 roku została wpisana do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy.

Zwycięstwa w turniejach wielkoszlemowych:
 Australian Open - gra podwójna 1964, 1965, 1967; mikst 1962, 1967
 French Open - gra pojedyncza 1963, 1965; gra podwójna 1964, 1965
 Wimbledon - gra podwójna 1964; mikst 1961, 1964
 US Open - gra podwójna 1961

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Turniej Australian Open odbył się dwukrotnie w 1977 roku (styczeń i grudzień), za to nie został rozegrany w 1986.

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 58 (23–35)

Przed Erą Open 52 (21–31)

W Erze Open 6 (2–4)

Gra podwójna 94 (57–37)

Przed Erą Open 80 (51–29)

W Erze Open 14 (6–8)

Gra mieszana 18 (10–8)

Przed Erą Open 17 (10–7)

W Erze Open 1 (0–1)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 sylwetka na stronie Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy

Australijskie tenisistki
Członkowie Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Urodzeni w 1942
Triumfatorki Australian Open
Triumfatorki French Open
Triumfatorki Wimbledonu
Triumfatorki US Open